Гата-де-Горгос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 20,33 км². Население — 6292 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Gata de Gorgos
 Índice de Estadística Municipal de Gata de Gorgos
 Gata de Gorgos en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 El tiempo en Gata de Gorgos

Муниципалитеты Аликанте